Мищук — украинская фамилия.

Известные носители 
 Мищук, Александр Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Мищук, Ангелина Михайловна (род. 1988) — российский казахстанский стрелок (скит).
 Мищук, Вадим Леонидович (род. 1956) — русский автор-исполнитель.
 Мищук, Валерий Леонидович (1951—2022) — русский автор-исполнитель.
 Мищук, Виталий Викторович (1934—1999) — заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
 Мищук, Владимир Валерьевич (род. 1968) — заслуженный артист России, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской Государственной консерватории.
 Мищук, Тарас Викторович (род. 1995) — украинский гребец на каноэ,